Хеј Џо може бити:

 Хеј, Џо! (филм), југословенски филм из 1968. године.
 Хеј Џо, популарна америчка песма из 1960-их која је постала рок стандард, позната по извођењу Џимија Хендрикса.